

Patronyme 

 André-Charles Boulle (1642-1732), ébéniste français ;
 Guilaume Boulle de Larigaudie (1908-1940), écrivain, explorateur, conférencier et journaliste français ;
 Pierre Boulle (1912-1994), écrivain français ;
 Edmond Boulle (1934-), footballeur français.

Toponyme 

 Rue Boulle, voie du  de Paris ;
 École Boulle, école d'architecture intérieure et de design.

Voir aussi